Las Claverias (en francès Lasclaveries) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Tèsa